Wasserhof heißen folgende geographische Objekte:
 Schloss Wasserhof, Stadt Krems an der Donau, Niederösterreich
 ein historischer Gutshof in Frankfurt am Main-Oberrad, siehe Gerbermühle